Франко Тоньини (28 октября 1907 года, Монца, Монца и Брианца, Ломбардия, Италия — 27 апреля 1980 года, Монца, Монца и Брианца, Ломбардия, Италия) — итальянский гимнаст и тренер. Завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 1932 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

Биография и карьера 
Принимал участие в соревнованиях по спортивной гимнастике на двух летних Олимпийских играх 1932 и 1936 годов.

На Олимпиаде 1932 года завоевал золото в командных соревнованиях (Ромео Нери, Марио Лертора, Савино Гульельметти, Оресте Капуццо, Франко Тоньини), в индивидуальном зачете был 12 — м, шестым — в соревнованиях на кольцах и одиннадцатым — в вольных упражнениях. На Олимпийских играх в Берлине в 1936 году остался без медалей, имея лучшим результатом 26-е место в опорных прыжках. Итальянская команда (Савино Гульельметти, Оресте Капуццо, Эгидио Армеллони, Данило Фиораванти, Франко Тоньини, Николо Трончи, Отелло Тернелли, Ромео Нери) на тех Олимпийских играх заняла пятое место в командном зачете.

На летних Олимпийских играх 1948 был тренером сборной Италии
.

Награды 
 Золотая медаль итальянского национального олимпийского комитета (CONI) на спортивную доблесть (1965)
 Золотая звезда за спортивные заслуги (1984)

Примечания

Ссылки 
 Sports Reference
Gymnast profile at the Ginnasticapavese.it
Родившиеся в 1907 году
Умершие в 1980 году
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1932 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Тренеры по спортивной гимнастике Италии